Scheermühle steht für:
 eine Maschineneinrichtung der Tuchscherer
 den Schärrahmen in der Seidenweberei, siehe Schären

Orte:
 Scheermühle (Ansbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Bayern
 Scheermühle (Reinholdshain), Teil der Stadt Glauchau als Teil von Reinholdshain, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Scheermühle (Ostheim vor der Rhön), Ortsteil der Stadt Ostheim vor der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Scheermühle (Thannhausen), abgegangenes Mühlenanwesen der ehemaligen Gemeinde Thannhausen im ehemaligen Landkreis Gunzenhausen, Bayern